Tavastia puede referirse a dos regiones de Finlandia Meridional:

 Tavastia Propia, región de Finlandia; 
 Päijänne Tavastia, región que se encuentra en Finlandia Meridional;
 Provincia de Tavastia, antigua entidad subnacional finlandesa.